Lenadores de Las Tunas est un club cubain de baseball évoluant en championnat de Cuba de baseball. Fondé en 1977, le club basé à Las Tunas, dispute ses matchs à domicile à l'Estadio Julio Antonio Mella, enceinte de  places assises.

Histoire 

Le palmarès de Las Tunas est encore vierge. Équipe de bas de tableau depuis ses débuts en 1977, le club atteint les séries éliminatoires à deux reprises, en 2007 et 2008. Le parcours s'arrête les deux fois en quarts de finale.

Saison par saison

Trophées et honneurs individuels 
MVP de la saison
2004. Osmani Urrutia
2007. Osmani Urrutia

Notes et références

Liens externes 
  Classements des saisons passées, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.
  Résultats en 2009-2010, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.

Club de baseball à Cuba
Club sportif fondé en 1977